|

 is een Japans trialrijder.

Palmares 
1995
Japans kampioen
1998
Japans kampioen
1999
Japans kampioen
2e FIM Wereldkampioenschap trial
2000
Japans kampioen
2e FIM World Championship
2001
Japans kampioen
2e FIM World Championship
2002
2e FIM World Championship
2003
2e FIM World Championship
2004
Wereldkampioen FIM World Championship
2e FIM World Championship (indoor)
2005
2e FIM World Championship
2006
2e FIM World Championship

WK resultaten

Trialrijder
Japans motorcoureur